Мадар́аш — угорське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Йожеф Мадараш (1937 — 2007) — угорський актор кіно і телебачення, режисер.
 Норберт Мадараш (1979) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Оксана Мадараш (1969) — українська диригентка вищої категорії, диригент-постановник і хормейстер-постановник Київського театру оперети. Заслужена артистка України.

Див. також 
 Мадараш (значення)